Dalia o Dahlia puede referirse a:
Un género de plantas de bellas flores, Dahlia;
Un género de lepidópteros, Dahlia (animal);
Una provincia histórica de Suecia, Dalia (Suecia);
Municipio español de la provincia de Almería, Dalías;
un personaje de la serie de animación Pokémon, Dahlia (Pokémon);
un álbum del grupo musical X Japan, Dahlia (álbum).